Winstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Otto Winstedt (1880–1955), britischer Sprachwissenschaftler, Latinist und Tsiganologe
 Richard Olaf Winstedt (1878–1966), britischer Orientalist und Kolonialbeamter über Britisch-Malaya
 Sarah Winstedt (1886–1972), irische Medizinerin und Pionierin der Kindermedizin in British Malaya